аль-Куртуби́ () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность обладателя к городу Кордова (ар. Куртуба).

 Абу Абдуллах аль-Куртуби — исламский богослов мыслитель, толкователь Корана, мухаддис.
 Муса аль-Куртуби (Маймонид) — талмудист, раввин, врач, кодификатор законов Торы.
 Маслама аль-Куртуби аль-Маджрити — мусульманский астроном, алхимик, математик, экономист
 Мухаммад аль-Куртуби (Ибн аль-Кутийя) (ум. 977) — арабский историк, поэт, филолог.
 Ибн Хайян аль-Куртуби (987 или 988—1076) — арабский историк, живший в мусульманской Испании (Аль-Андалус).